Первомайская волость —  в Гдовском районе Псковской области России
 Первомайская волость —  в Новосокольническом районе Псковской области России
 Первомайская волость —  в Пушкиногорском районе Псковской области России, упразднена в 2005 году
 Первомайская волость —  в Порховском уезде Псковской губернии в 1924—1927 гг.

Другое:
 Первомайское сельское поселение